

Pessoas 
 Filipe (apóstolo) — um dos doze apóstolos de Cristo 
 Filipe, o Evangelista — um dos Setenta Discípulos mencionados no Evangelho de Lucas
 Filipe, o Árabe — imperador romano 
 Filipe da Suábia — Duque da Suábia  e Rei dos Romanos 
 Filipe, Duque de Edimburgo — príncipe consorte da rainha Isabel II do Reino Unido

Outros usos 
 Filipe (nome) — prenome da onomástica da língua portuguesa
 Filipe (ave) — da América do Sul  (Myiophobus fasciatus)

Ver também 
 Felipe & Falcão —  dupla sertaneja brasileira

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história